Надія Василівна Ащенко (народилася  в селі Сокиряни Теплицького району Вінницької області) — український педагог і краєзнавець, директор Макарівської гімназії, Заслужений вчитель України (2009), почесний громадянин смт Макарів, член Національної спілки краєзнавців України.

Життєпис 
В 1978 закінчила середню школу з золотою медаллю.

Закінчила Вінницький педагогічний інститут, історичний факультет. після закінчення за розподілом працювала вчителем історії та суспільствознавства, заступником директора з виховної роботи в Мотижинській середній школі Макарівського району Київської області.

З 1983 на комсомольській і партійній роботі. З 1990 працює вчителем, а з жовтня 2006 — директором Макарівської загальноосвітньої школи I—II ступенів № 2 (станом на 2018 — Макарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня — районна гімназія»).

Творчість 
Автор однієї з перших книжок з історії Макарівського району
 Люба земле моя, Макарівщино (З історії рідного краю). — Макарів, 1995. — 42 с.

Є співавтором книжок:

 
 
 
 Надія Ащенко. Ростовська архієрейська школа за часів Димитрія Ростовського // Макарівські історико-краєзнавчі читання: збірник текстів виступів на історико-краєзнавчій конференції (смт Макарів Київської області 25 листопада 2011) — Київ: Видававець О. В. Пугач, 2012. — С. 123—128. ISBN 978-966-8359-10-1
 Олексій Потапенко. Обірваний політ… / укл. Віталій Гедз, Надія Ащенко. — К.: Видавець Олег Філюк, 2018. — 32 с.

Відзнаки 
 Заслужений вчитель України (2009),
 почесний громадянин смт Макарів (2012),
 Відмінник освіти України,
 почесні грамоти Міністерства освіти та науки України,
 почесна грамота Київської обласної державної адміністрації,
 медаль з нагоди святкування 15-ї річниці незалежності України,
 медаль «За активну участь у підготовці та проведенні XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів».

Примітки

Література 
 Ащенко Надія Василівна. Директор Макарівської загальноосвітньої школи I—II ступенів № 2, стор. 160 // Ділова Київщина: довідково-біографічне ювілейне видання, присвячене 75-річчю утворення Київської області / Київ. : Галактика-С, 2007. — 213, [2] с. : іл., портр. ; 30 см. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-96510-9-9 (у палітурці).

Персоналії:Макарів
Уродженці Теплицького району
Заслужені вчителі України
Члени Національної спілки краєзнавців України
Українські краєзнавці
Відмінники освіти України